Парикия:
 Парикия () — главный город и порт острова Парос в Греции, в составе нома Киклады.
 Парикия () — церковный район населения, имеющий свой особый храм с епископом, совершающим священнодействия для прихожан.